Anton Persson ist der Name folgender Personen:

* Anton Persson (Eishockeyspieler) (* 1989), schwedischer Eishockeyspieler
 Anton Persson (Skilangläufer) (* 1995), schwedischer Skilangläufer